Haszim al-Atasi – prezydent Syrii
 Lu’ajj al-Atasi – prezydent Syrii
 Nur ad-Din al-Atasi – prezydent Syrii